Gimme Some Truth (anche citata come Give Me Some Truth) – brano musicale di John Lennon del 1971
 Gimme Some Truth: The Making of John Lennon's Imagine Album – documentario del 2000 diretto da Andrew Solt 
 Gimme Some Truth – cofanetto raccolta di brani di John Lennon del 2010
 Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes – album compilation di brani di John Lennon del 2020
 Quale verità? (Gimme Some Truth) – episodio della serie televisiva FlashForward